Robert Lewandowski (ur. 1988) – polski piłkarz
 Robert Lewandowski (ur. 1989) – amerykański koszykarz polskiego pochodzenia
 Robert Lewandowski (scenarzysta)

 Zobacz też
 Bob Lewandowski (1920-2006) – dziennikarz, działacz polonijny